CMOT son las siglas en inglés de CMIP over TCP/IP. Está definido en el RFC 1095. CMOT describe una arquitectura de gestión de red usando los protocolos CMIS/CMIP del modelo OSI sobre la familia de protocolos de internet. Esta arquitectura proporciona un canal para que un gestor y una entidad de red remota intercambien información de control y monitorización.

Redes informáticas